

Xaxim est un quartier de la municipalité de Curitiba, capitale du Paraná
Xaxim est une municipalité de l'État de Santa Catarina

Homonymie de toponyme